Isabel de Baviera (ca. 1227 en Landshut - 9 de octubre de 1273) fue la reina consorte de Conrado IV de Alemania.

Familia 
Era la hija mayor de Otón II de Baviera, e Inés del Palatinado. Sus abuelos maternos fueron Enrique V, conde Palatino del Rin e Inés de Hohenstaufen. Inés era la hija mayor de Conrado de Hohenstaufen e Irmingarda de Henneberg.

Matrimonios y descendencia 
Su padre Otón II se había convertido en defensor del emperador Federico II en 1241, después de un conflicto inicial entre ellos. Su alianza política llevaría al matrimonio del hijo mayor de los Hohenstaufen con la hija mayor de los Wittelsbach. Ese hijo era Conrado IV de Alemania, hijo y heredero de Federico II. Su matrimonio tuvo lugar el 1 de septiembre de 1246, en su Landshut natal.

Isabel y Conrado tuvieron sólo un hijo:

Conradino (25 de marzo de 1252-29 de octubre de 1268).

Su suegro Federico II murió el 13 de diciembre de 1250. Aún estaba implicado en una guerra contra el papa Inocencio IV y sus aliados en la época de su muerte. Conrado IV continuaría la guerra hasta que él mismo murió de malaria en Lavello, Basilicata el 21 de mayo de 1254.

Isabel permaneció viuda durante cinco años. Se casó por segunda vez, con Meinhard II y IV, conde de Gorizia-Tirol el 6 de octubre de 1259. Tuvieron seis hijos: 
Isabel de Tirol (1262-1312), esposa de Alberto I de Habsburgo (1248-1308), se convirtió en reina consorte de romanos en 1298.
Otón III de Carintia (m. 1310), padre de Isabel de Carintia, reina consorte de Sicilia como esposa de Pedro II de Sicilia.
Alberto II, m. 1292.
Luis, m. 1305.
Enrique I (h. 1270-1335), rey de Bohemia 1306 y 1307-10, duque de Carnitia 1310-35, conde de Tirol
Inés de Carintia (m. 1293), esposa de Federico I, margrave de Meissen (1257-1323), nieto del emperador Federico II, su único hijo Federico de Meissen premurió a su padre.

Linaje

Enlaces externos 

Dinastía Hohenstaufen
Reinas consortes de Sicilia del siglo XIII
Reinas consortes de Jerusalén
Reinas consortes de Alemania del siglo XIII
Reinas consortes de la casa de Wittelsbach
Nacidos en Landshut